Personen met deze achternaam
Aletta van Manen, Nederlands hockeyster
Bertien van Manen, Nederlands fotografe
Hans van Manen, Nederlands balletdanser, choreograaf en fotograaf
Henk van Manen, Nederlands modeontwerper
Jacob van Manen, Nederlandse ondernemer, patriot, cultuurhistoricus en rechter
Johan van Manen, Nederlands oriëntalist
Jos van Manen Pieters, Nederlands schrijfster
Ralph van Manen, Nederlands muzikant
Willem van Manen, Nederlands jazzcomponist en -trombonist
Willem Christiaan van Manen, Nederlands theoloog

Zie ook
Van Maanen